Christian Jourdan, Frans wielrenner
 Émile Jourdan, Frans kunstschilder
 Hadrien Jourdan, Zwitsers organist en klavecimbelspeler
 Jean-Baptiste Jourdan, Frans militair, politicus en maarschalk van Frankrijk
 Louis Jourdan, Frans acteur
 Philippe Jourdan, Frans rooms-katholiek bisschop